Голубая игуана:
 Голубая игуана () — редкий вид ящериц из рода Циклуры, семейства Игуановые.
 «Голубая игуана» — комедийный кинофильм 1988 года.
 «Голубая игуана» — позывной одного из основных персонажей американского телесериала Отряд «Антитеррор».
 Танцы в «Голубой игуане» — американская детективная драма снятая режиссёром Майклом Рэдфордом в 2000 году.

См. также 
 Игуана (значения)